Los proarticulados (Proarticulata) son un grupo de animales extintos que poseían simetría bilateral, por lo que se han agrupado tentativamente en Bilateria. Habitaron durante el periodo Ediacárico, entre hace aproximadamente 558 a 555 millones de años. El nombre se propuso en 1985 y deriva de Articulata, por la similitud con animales como artrópodos y anélidos, de los cuales se creyó que podría haber alguna relación evolutiva, especialmente con los trilobites. Este grupo incluye géneros como Dickinsonia, Spriggina y Vendia.

La estructura no es completamente bilateral, ya que a diferencia de los animales segmentados modernos, los segmentos de un lado están alternados con los opuestos, lo que da cierta asimetría y a cada segmento se le denomina isómero. A veces se aprecia cierta estructura interna que podría ser huella de un sistema digestivo simple, aunque no se puede aseverar de que poseyeran boca o ano. Su tamaño variaba entre pocos milímetros hasta más de un metro. No hay seguridad de que tuvieran musculatura ni locomoción, pudiendo tal vez desplazarse por impulso de la corriente marina.

Sus relaciones filogenéticas son inciertas. Su segmentación es diferente a la de otros seres modernos como artrópodos o anélidos. Dada su antigüedad y simplicidad, podría tratarse de organismos en la base de Bilateria o estar relacionados con los vendozoos. Se han establecido tres clases de proarticulados:

Proarticulata incertae sedis 
Otros organismos no bien definidos parecen estar relacionados con los proarticulados como en los siguientes ejemplosː

Referencias

Enlaces externos 
 

Bilateria
Proarticulata